Іван XI (; 910, Рим, Папська держава — грудень 935, Рим, Папська держава) — сто двадцять шостий папа Римський (березень 931 — грудень 935), син Марозії та Альберіка I, герцога Сполетського. Лютпранд Кремонський, проте, стверджує, що Іван був сином Марозії та папи Сергія III.

Біографія 
Так чи інакше, його мати Марозія була фактичною правителькою Риму в той час. Після її повалення Іван XI перебував під впливом свого брата Альберіха II. Папа надав значні привілеї Клюнійському абатству.

Родовід

Примітки

Джерела 

Графи Тускулумські